Миха́йлов (, тобто Міха́йлов), жіноча форма — Миха́йлова — російське, а також болгарське прізвище, що походить від власного імені Михайло.

Михайлов може виступати як в ролі прізвища, так і топоніма.

Прізвище

Поширення 
Прізвище Михайлов, крім росіян і болгар, також поширене в українців, зокрема на Лівобережжі (на Правобережжі йому відповідає форма Михайлів).

У Росії прізвище Михайлов поширене в багатьох народів неросійського походження, що свого часу правило дієвим способом русифікації впокорених іншородців, зокрема популярним воно є у тюркомовних народів Поволжя, Зауралля і Сибіру, надто серед чувашів та якутів.

Відомі носії прізвища 
 Михайлов Анатолій Іванович ( 1949) — український журналіст.
 Михайлов Артур Борисович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Михайлов Атанас (1949—2006) — болгарський футболіст.
 Михайлов Богдан Іванович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Михайлов Борис Андрійович ( 1938) — український фотограф.
 Михайлов Борис Дмитрович (1936—2008) — перший директор заповідника «Кам'яна Могила». Дослідник цього природного та історичного феномена. Історик, археолог, доктор філософії. Заслужений працівник культури України.
 Михайлов Борис Петрович ( 1944) — радянський хокеїст.
 Михайлов Борислав ( 1963) — болгарський футбольний воротар, президент Болгарського футбольного союзу.
 Михайлов Василь Георгійович ( 1995) — український борець вільного стилю, бронзовий призер чемпіонату Європи, бронзовий призер Кубку світу, учасник Олімпійських ігор.
 Михайлов Віктор Петрович (1936—1994) — російський актор.
 Михайлов Віталій Анатолійович (1982—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Михайлов Віталій Володимирович (1976—2015) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Михайлов Володимир Ігорович ( 1989) — білоруський хокеїст.
 Михайлов Володимир Степанович (1920—1991) — Герой Радянського Союзу (1943)
 Михайлов Геннадій Валерійович (1975—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Михайлов Герман Леонідович (1929—1999) — герой Соціалістичної Праці.
 Михайлов Григорій Карпович (1814—1867) — російський художник.
 Михайлов Григорій Якович (1898—1938) — український письменник.
 Михайлов Дживані Костянтинович ( 1938) — російський композитор, музикознавець.
 Михайлов Дмитро Михайлович ( 1979) — білоруський хокеїст.
 Михайлов Кирило Сергійович (нар 1998) — російський кіберспортсмен у дисципліні Counter-Strike: Global Offensive.
 Михайлов Костянтин Миколайович (1882—1961) — український піаніст, педагог
 Михайлов Костянтин Костянтинович (1910—1994) — народний артист Росії.
 Михайлов Максим Русланович (1990—2022) — учасник АТО та російсько-української війни.
 Михайлов Микола:
 Михайлов Микола Іванович (*1948) — радянський футболіст, нападник.
 Михайлов Микола Миколайович (1903—1936) — український бандурист, диригент.
 Михайлов Микола Миколайович (міністр УРСР)
 Михайлов Микола Олександрович (1906—1982) — радянський партійний і державний діяч.
 Михайлов Микола Федорович (1902—1969) — радянський театральний актор, режисер і педагог, народний артист РРФСР.
 Михайлов Микола (кінорежисер) — український кінорежисер.
 Михайлов Михайло Вікторович — старший лейтенант Збройних Сил України. Лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
 Михайлов Михайло Ларіонович (1829—1865) — російський поет, перекладач і критик.
 Михайлов Михайло Леонідович — радянський футболіст, тренер.
 Михайлов Ніколай ( 1988) — болгарський футболіст, воротар національної збірної Болгарії. Син Борислава Михайлова.
 Михайлов Олег Миколайович (1968—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Михайлов Олександр Дмитрович (1855—1884) — російський революціонер, народник, один з членів Виконавчого комітету «Народної волі»; клички: «Двірник», «Петро Іванович», «Безмінів», «Іван Васильович».
 Михайлов Олександр Іванович — український радянський артист, відомий за виступами у Київському театрі оперети (1955—1982). Заслужений артист УРСР (1969).
 Михайлов Олександр Олександрович:
 Михайлов Олександр Олександрович (1922—1992) — радянський російський актор театру та кіно. Заслужений артист РРФСР (1963).
 Михайлов Олександр Олександрович (актор, 1926) (1926—1998) — радянський російський актор театру та кіно.
 Михайлов Олександр Олександрович (1888—1983) — російський астроном і гравіметрист.
 Михайлов Олександр Тадейович
 Михайлов Олександр Якович ( 1944) — радянський і російський актор.
 Михайлов Олександр Якович (Герой Радянського Союзу)
 Михайлов Павло Васильович (1908—1980) — народний артист УРСР
 Михайлов Рустам Васильович (1984—2022) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Михайлов Сергій Вікторович (1977—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Михайлов Сергій Єгорович (1976) — узбецький боксер.
 Михайлов Сергій Петрович (1976—2014) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Михайлов Станіслав Володимирович ( 1969) — російський естрадний співак, автор пісень, заслужений артист Російської Федерації.
 Михайлов Юрій (радянський хокеїст) — радянський хокеїст.
 Михайлов Юрій (хокеїст) — український хокеїст.
 Михайлов Юрій Олександрович (2000—2021) — лейтенант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Михайлов-Стоян Костянтин Іванович — український і болгарський оперний співак.

Топонім 

 Михайлов — місто-райцентр у Рязанській обл. Росії.

Див. також 
 Михайлів
 Михайлова

Примітки 

Російські прізвища
Болгарські прізвища